Brian Schwager (também conhecido como Ares Schwager) é um guitarrista americano. Actualmente integra a banda de rapcore downset.

A alcunha Ares veio do jogo Dungeons & Dragons, que tinha uma personagem chamada Ares (deus grego da guerra).

Guitarristas dos Estados Unidos